Jakov Iosifovič Džugašvili – militare sovietico, figlio di Stalin
 Josif Vissarionovič Džugašvili (Iosif Stalin) – rivoluzionario, politico e militare sovietico
 Vasilij Iosifovič Džugašvili – generale sovietico